Il doppio del torneo di tennis XL Bermuda Open 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Leander Paes e Jan Siemerink che hanno battuto in finale Jeff Coetzee e Brent Haygarth 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Leander Paes /  Jan Siemerink (Campioni)
 Jim Grabb /  Richey Reneberg (primo turno)

 Jeff Coetzee /  Brent Haygarth (finale)
 Mariano Hood /  Sebastián Prieto (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

XL Bermuda Open 2000